

Miejscowości

Francja 
 Born – miasto w regionie Langwedocja-Roussillon
 Born – miasto w regionie Midi-Pireneje

Holandia 
 Born – dawniej miasto, obecnie część Sittard-Geleen

Luksemburg 
 Born – miasto w gminie Mompach

Niemcy 
 Born – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Born – dzielnica gminy Westheide w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde

Osoby 
 Max Born (ur. 1882, zm. 1970) – niemiecki matematyk i fizyk